Норкрос има више значења:
 Норкрос (Џорџија)
 Норкрос (Минесота)